Silen kan syfta på:

Bulgarien 

 Silen (distrikt), Chaskovo, Obsjtina Stambolovo,

Finland 

 Silen, Pargas, 
 Silen, Kimitoön,

Sverige 

 Västra Silen, sjö, 
 Östra Silen, sjö,

Se även
Tratten